Kofferdamm steht für:
 Kofferdamm (Bergung), wasserdichte Konstruktion zum Bergen gesunkener Wasserfahrzeuge
 Kofferdamm (Schiffbau), leere Zelle, die zum Beispiel einen Öltank von einem Frischwassertank oder Ballastwassertank trennt
 Kofferdamm (Wasserbau), provisorische Abdämmung des Wassers bei Bauarbeiten

Siehe auch:
 Kofferdam, in der Zahnmedizin ein Tuch oder Spanngummi zur Abschirmung des zu behandelnden Zahns